Carol Sant’Anna é uma cantora, compositora e uma instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
”Forró apertado”
”Eletrorfeu”

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositoras do Brasil
Compositores do Rio de Janeiro (estado)